Czech peut désigner :
 les Tchèques, en anglais et en polonais ;
 Czech, un village de la voïvodie de Łódź en Pologne ;
 un nom de famille porté entre autres par :
 Alfred Czech, soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Bronisław Czech, sportif polonais ;
 Danuta Czech, écrivaine polonaise.